Epoche (altgriechisch für „Haltepunkt, [Zeit-]Abschnitt“) steht für:

 Ära, allgemeine Bezeichnung für eine Periode oder eine Zeitrechnung
 Zeitalter, längerer geschichtlicher Abschnitt mit grundlegenden Gemeinsamkeiten

geisteswissenschaftlich:
 Epoche (Literatur), ein Abschnitt in der Literaturgeschichte
 Epoche (Musik), ein Abschnitt in der Musikgeschichte
 Epoche (Kunst), ein Abschnitt in der Kunstgeschichte
 Epoche (Philosophie), Epoché, geistesgeschichtliche Tradition des Begriffs seit der Stoa
 Epoche, Unterrichtseinheit in der Pädagogik Rudolf Steiners, siehe Epochenunterricht

naturwissenschaftlich:
 Epoche (Astronomie), astronomischer Referenzzeitpunkt für zeitlich veränderliche Größen
 Epoche (Chronologie), Beginn einer Ära innerhalb eines Zeitsystems
 Serie (Geologie), Einheit der geochronologischen Einteilung der Erdgeschichte

technisch:
 Epoche (Modelleisenbahn), zeitliche Zuordnung vom rollenden Material und Zubehör von Modelleisenbahnen

Werkstitel:
 Epoche (Zeitschrift), rechtskonservative Zeitschrift (ab 1976)
 Die Epoche, Prager Zeitschrift (1878–1880)
 GEO Epoche, Geschichtsmagazin der Geo-Zeitschriftenfamilie (ab 1999)
 Die Neue Epoche, ehemaliger Name der deutschsprachigen Ausgabe von Epoch Times

Siehe auch:

 Epocha (Sankt Petersburger Monatszeitschrift 1864–1865)
 Epoch (Begriffsklärung)
 Epoc (Magazin für Archäologie und Geschichte ab 2008)